Naftoflavon se može odnositi na:

 alfa-Naftoflavon (7,8-benzoflavon)
 beta-Naftoflavon (5,6-benzoflavon)